Иван Артемьевич Безмин (Безминов Иван Артемонович; 1653 — не ранее 1701) — русский иконописец, один из мастеров Оружейной палаты. Воспитал 37 учеников.

Биография 

По происхождению дворянин, сын оружейного мастера Артемия Безмина, вероятно, шляхтича. С детства имел склонность к живописи, после смерти отца в 1661 году был отдан в ученики к мастеру Оружейной палаты Станиславу Лопуцкому. В 1666 году в Оружейной палате были рассмотрены работы Ивана Безмина и Дорофея Ермолаева: «принесли они в Оружейную палату мастерства своего два листа, на них написано по холсту живописным письмом цесари римские; а ныне де они пишут с мастером своим знамя, а на нём де написано 14 печатей разных государств». Работы получили положительную оценку, Ивану стали платить кормовых денег по 2 алтына.

В начале 1667 года Безмин и Ермолаев выразили желание получать образование у только что взятого на службу Даниила Вухтерса, мотивируя своё решение тем, что Лопуцкий не обладает необходимой компетентностью. Стоявший во главе Оружейной палаты Б. М. Хитрово отнёсся к этой просьбе с пониманием, и с 1 марта 1667 года бывшие ученики Лопуцкого начали осваивать мастерство под руководством нового наставника. В 1668 году Безмин выполнил свою первую самостоятельную работу — роспись столовой палаты царевича Алексея Алексеевича. В последующие годы художник участвовал в выполнении стенописи церкви Спаса Нерукотворного в Московском Кремле (1679 год), росписи и починке стенописей в дворцовой церкви святой Евдокии (1678 год), стенописи при западном входе собора Вознесенского монастыря (1685 год).

С конца 1670-х годов Безмин по царским заказам писал иконы на холсте. В 1680 году совместно с Богданом Салтановым он написал цикл евангельских притч для церкви Спаса Нерукотворного, а для дворцовой молельни композиции «Страшный Суд», «Снятие с Креста», «Воскресение Христово», «Вознесение» и «Мария Магдалина». В 1683 году написал образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость», ставший первым примером данной иконографии в русской живописи. Кроме холста, писал по металлу и на дереве.

Иван Безмин состоял на службе в Оружейной палате до 1696 года. В последующие годы его имя в документах не упоминается. Ведомость о приходе и расходе денежной казны по Оружейной палате за 1701 год уже не содержит имени художника.

Творчество 
Точно атрибутированных иконописных работ Ивана Безмина, написанных без участия других художников, не сохранилось. И. Э. Грабарь, опираясь на изыскания своего коллеги А. И. Успенского, приписывал мастеру выполненную в «тафтяной» технике икону «Страшный суд» из Крестовоздвиженской церкви Московского Кремля. Вместе с тем, Грабарь отмечал: «Этой живописью „по тафтам“ занимались главным образом Салтанов и Безмин, причём некоторые из картин писаны Салтановым, другие Безминым, а есть и такие, которые писаны обоими»; «большой разницы между всеми этими „тафтами“ нет». В настоящее время принято считать, что икона создана в соавторстве с Богданом Салтановым. Что касается остальных произведений Безмина, то до наших дней дошли два сотенных знамени его работы, хранящиеся в Оружейной палате.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Иван Артемьевич Безмин // renesans.ru

Художники России
Художники России XVII века
Иконописцы России
Умершие в 1690-е годы